Arie Marinus van der Lee (1872-1959), Nederlandse beeldhouwer: Arie van der Lee (beeldhouwer)
 Arie Pieter van der Lee (geb. ±1950), Nederlands burgemeester: Arie van der Lee (burgemeester)